Stay In Touch — десятый студийный альбом немецкой певицы Сандры. Общемировой релиз альбома состоялся 26 октября 2012 года на лейбле EMI. В Чехии альбом выпущен 29 октября 2012 года.

Об альбоме 
Концепция альбома полностью разработана командой продюсеров Blank & Jones. С ними Сандра сотрудничала впервые. В альбоме звучит голос Хуберта Ка, который ранее исполнял все мужские партии в записях певицы в 1980-х годах. Также к работе над альбомом в качестве автора был вновь привлечён Йенс Гад.

Кроме обычного однодискового CD-издания, альбом «Stay In Touch» также доступен в подарочном 2-х дисковом Deluxe-издании, которое дополнено расширенными версиями избранных треков. Специально для российских и украинских поклонников Сандры в оригинальный альбом включён эксклюзивный бонусный трек «Russian Eyes».

На физических носителях альбом «Stay In Touch» выйдет в Объединённых Арабских Эмиратах, Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, Ирландии, Италии, Израиле, Малайзии, Польше, Южно-Африканской Республике, Испании, Швейцарии, Великобритании, Болгарии, Украине и России. В остальных странах альбом доступен для загрузки в цифровом виде.

Первым синглом с альбома стала композиция «Maybe Tonight». Вторым синглом стала «Infinite Kiss», которая появилась в ротации на радио в октябре. Кроме того, на этот сингл Сандра сняла клип.

Список композиций 
1 × CD
 Stay in Touch
 Infinite Kiss
 Between Me & the Moon
 Maybe Tonight
 Moscow Nights
 Heart of Wax
 Kings & Queens
 Angels in My Head
 Sand Heart
 Love Starts With a Smile
 Sun in Disguise

2 × CD Deluxe Edition
CD1 (The Original Album)
 Stay in Touch
 Infinite Kiss
 Between Me & the Moon
 Maybe Tonight
 Moscow Nights
 Heart of Wax
 Kings & Queens
 Angels in My Head
 Sand Heart
 Love Starts with a Smile
 Sun in Disguise

CD2 (The Extended Mixes)
 Moscow Nights (Extended Version)
 Kings & Queens (Extended Version)
 Love Starts with a Smile (Extended Version)
 Angels in My Head (Extended Version)
 Stay in Touch (Extended Version)
 Between Me & the Moon (Extended Version)
 Sun in Disguise (Extended Version)
 Maybe Tonight (Extended Version)
 Infinite Kiss (Extended Version)
 Sandheart (Extended Version)
 Heart of Wax (Extended Version)

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 2012 года
Альбомы Германии
Альбомы Сандры